Jens Larsen er navnet på flere personer:

 Jens Henrik Larsen (1773-1852) – dansk præst og forfatter
 Jens Vilhelm Ferdinand Larsen (1830-1892) – litograf
 Jens Christian Larsen (født 1942) – skoleinspektør og politiker